Une action collective organisée est une étape intermédiaire entre une action individuelle et une organisation.

Elle doit être distinguée du concept sociologique d'Action collective.

Elle est au programme du bac STMG Management.

Notes et références 

Management